Esclangon est soit :
 une ancienne commune des Alpes-de-Haute-Provence, rattachée en 1973 à La Javie ;
 Ernest Esclangon (1876-1954), astronome et mathématicien français ;
 Félix Esclangon (1905-1956), professeur à La Sorbonne et ancien directeur de l'Institut polytechnique de Grenoble ;
 un bâtiment nommé en son honneur sur le campus de Jussieu ;
 un cratère lunaire baptisé en l’honneur d’Ernest Esclangon.